Награда Бейба Рута () — награда, вручаемая бейсболисту, внёсшему наибольший вклад в игру своей команды в матчах плей-офф Главной лиги бейсбола. Была учреждена Нью-Йоркским отделением Ассоциации бейсбольных журналистов Америки в честь Бейба Рута и впервые была вручена в 1949 году самому ценному игроку Мировой серии. Первоначально вручалась лучшему игроку Мировой серии, однако в 2007 году её стали вручать по итогам плей-офф. Хотя награда Бейба Рута была учреждена раньше награды самому ценному игроку Мировой серии, она считалась менее престижной, так как не была санкционирована МЛБ и вручалась через несколько недель после окончания Мировой серии. Первоначально плей-офф МЛБ состоял только из Мировой серии, однако в 1969 году в него были включены чемпионские серии лиг, в 1995 году дивизионные серии лиг, а в 2012 году раунд уайлд-кард.

Первым обладателем награды Бейба Рута стал игрок «Нью-Йорк Янкиз» Джо Пейдж, а игрок «Бостон Ред Сокс» Джонатан Папелбон стал первым её обладателем после того, как были изменены критерии её вручения. Чаще всего награду получали игроки «Янкиз» — 16 раз. Луис Тьянт является единственным игроком, чья команда проиграла в Мировой серии. Лишь Сэнди Коуфакс и Джек Моррис получали эту награду более одного раза. Последними обладателями награды Бейба Рута является игрок «Бостон Ред Сокс» Девид Прайс.

Победители

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Babe Ruth Award на сайте Baseball Almanac

Главная лига бейсбола